Сергей Николаевич Власов: Власов, Сергей Николаевич (1909—1942) — лётчик-истребитель, участник обороны Ленинграда.
 Власов, Сергей Николаевич (1974—2006) — майор ФСБ, Герой Российской Федерации.